Osoby o tym nazwisku:
 Chad Rau – amerykański hokeista
 Ernst Rau – niemiecki szermierz, olimpijczyk
 Johannes Rau – niemiecki polityk, prezydent
 Josef Patrick Rau – amerykański zapaśnik
 Krzysztof Rau – polski twórca i reżyser teatrów lalkowych, lalkarz
 Marta Rau – polska twórczyni i reżyserka teatrów lalkowych, lalkarka
 Richard Rau – niemiecki lekkoatleta, biznesmen, członek SS
 Tobias Rau – niemiecki piłkarz
 Wilhelm Rau – warszawski przemysłowiec i bankier
 Zbigniew Rau (strona ujednoznaczniająca):
 Zbigniew Rau (ur. 1955) – polski prawnik i polityk, minister spraw zagranicznych w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego
 Zbigniew Rau (ur. 1974 – zm. 2020) – polski prawnik, oficer policji